Omhoog (lied), een lied van Esko en Snelle uit 2019
 Omhoog (weekblad), een christelijk weekblad uit Suriname